Redwater (Texas)
Redwater (Mississippi)

Desambiguações de topônimos